Крымский областной комитет КПСС/Крымский областной (республиканский) комитет Коммунистической партии Украины () — орган управления Крымской областной партийной организацией КПСС (1920—1954 года) и Крымской областной партийной организацией КП Украины (1954—1991 годы). В апреле 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР. 12 февраля 1991 года преобразована в Крымскую АССР.

Первые секретари подпольного областного комитета КП(б)У 

 декабрь 1919 — август 1920 года  — Бабахан, Сергей Яковлевич

Первые секретари областного комитета (обкома) РКП(б)/ВКП(б)/КПСС 
 20 ноября 1920 — 6 января 1921 — Землячка, Розалия Самойловна
 6 января 1921 — 13 марта 1921 — Лиде, Адольф Михайлович
 28 марта 1921 — 6 ноября 1921 — Акулов, Иван Алексеевич
 6 ноября 1921 — 24 октября 1922 — Израилович, Абрам Ильич
 25 октября 1922 — 13 мая 1924 — Уфимцев, Николай Иванович
 16 мая 1924 — июнь 1925 — Носов, Иван Петрович
 7 августа 1925 — 30 августа 1927 — Петропавловский, Сергей Дмитриевич
 сентябрь 1927 — 17 декабря 1929 — Живов, Дмитрий Егорович
 17 декабря 1929 — 11 мая 1930 — Козлов, Николай Кузьмич
 12 мая 1930 — декабрь 1930 — Костанян, Айказ Аркадьевич
 декабрь 1930 — 3 февраля 1933 — Вегер, Евгений Ильич
 3 февраля 1933 — 28 декабря 1936 — Семёнов, Борис Александрович
 28 декабря 1936 — 14 июля 1937 — Картвелишвили, Лаврентий Иосифович
 14 июля 1937 — 10 октября 1938 — Щучкин, Николай Иванович
 28 января 1939 — 14 июня 1944 — Булатов, Владимир Семёнович
 14 июня 1944 — 30 июля 1946 — Тюляев, Павел Федорович
 30 июля 1946 — 7 августа 1949 — Соловьев, Николай Васильевич
 7 августа 1949 — 16 января 1954 — Титов, Павел Иванович
 16 января — 26 апреля 1954 — Полянский, Дмитрий Степанович

Вторые секретари областного комитета (обкома) ВКП(б)/КПСС 
 май 1931 — апрель 1937 — Чагар Билял Абла
 апрель 1937 — 22 ноября 1937 — Трупчу, Сервер Курт-Сеит
 22 ноября 1937 — февраль 1939 — Максимов, Иван Яковлевич
 февраль 1939 — январь 1940 — Коробкин, Василий Михайлович
 январь 1940 — 30 июля 1946 — Берёзкин, Василий Алексеевич
 сентябрь 1946 — июнь 1949 — Никаноров, Василий Иванович
 июнь 1949 — 22 сентября 1952 — Полянский, Дмитрий Степанович
 22 сентября 1952 — 26 апреля 1954 — Мезенцев, Леонид Гаврилович

Первые секретари областного комитета (обкома) КПУ 
 26 апреля 1954 — 14 декабря 1955 — Полянский, Дмитрий Степанович
 14 декабря 1955 — 6 января 1961 — Комяхов, Василий Григорьевич
 6 января 1961 — 9 января 1963 — Лутак, Иван Кондратьевич
 9 января 1963 — 4 декабря 1964 (сельский) — Лутак, Иван Кондратьевич
 11 января 1963 — 4 декабря 1964 (промышленный) — Суркин, Николай Прокофьевич
 4 декабря 1964 — 5 апреля 1967 — Лутак, Иван Кондратьевич
 5 апреля 1967 — 1 июля 1977 — Кириченко, Николай Карпович
 1 июля 1977 — 13 июня 1987 — Макаренко, Виктор Сергеевич
 13 июня 1987 — 25 сентября 1989 — Гиренко, Андрей Николаевич
 25 сентября 1989 — 10 апреля 1991 — Багров, Николай Васильевич
 10 апреля — 8 мая 1991 — Грач, Леонид Иванович

Вторые секретари областного комитета (обкома) КПУ 
 26 апреля — сентябрь 1954 — Мезенцев, Леонид Гаврилович
 сентябрь 1954 — 18 апреля 1960 — Суркин, Николай Прокофьевич
 18 апреля 1960 — 9 января 1963 — Коровченко, Андрей Григорьевич
 9 января 1963 — 4 декабря 1964 (сельский) — Гульчак, Борис Николаевич
 11 января 1963 — 26 ноября 1963 (промышленный) — Стешов, Борис Александрович
 26 ноября 1963 — 4 декабря 1964 (промышленный) — Макухин, Алексей Наумович
 4 декабря 1964 — 21 января 1972 — Макухин, Алексей Наумович
 21 января 1972 — 14 ноября 1978 — Солодовник, Леонид Дмитриевич
 14 ноября 1978 — 13 апреля 1985 — Рощупкин, Александр Мефодиевич
 13 апреля 1985 — 14 декабря 1988 — Багров, Николай Васильевич
 14 декабря 1988 — 27 октября 1990 — Федуличев, Павел Анисимович
 27 октября 1990 — 10 апреля 1991 — Грач, Леонид Иванович

Первые секретари республиканского комитета (рескома) КПУ 
 8 мая 1991 — 26 августа 1991 — Грач, Леонид Иванович

Вторые секретари республиканского комитета (рескома) КПУ 
  — 26 августа 1991 — Колисниченко, Николай Петрович

Литература 

 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Ю. Горячев. М., 2005.

Ссылки 
 Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991).
 Крымская область // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991).
 Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991).
 World Statesmen.org 

История Крыма 1917—1991 годов
Областные и окружные комитеты КП Украины
Краевые, областные и окружные комитеты КПСС в РСФСР